Az 1995-ös Roland Garros női versenyét a német Steffi Graf nyerte a spanyol Arantxa Sanchez-Vicario előtt.

Kiemeltek 

  Arantxa Sanchez-Vicario (Döntős)</li>
  Steffi Graf (Bajnok)</li>
  Mary Pierce (Negyedik kör)</li>
  Conchita Martinez (Elődöntős)</li>
  Jana Novotná (Harmadik kör)</li>
  Magdalena Maleeva (Második kör)</li>
  Lindsay Davenport (Negyedik kör)</li>
  Gabriela Sabatini (Negyeddöntős)</li>

  Date Kimiko (Elődöntős)
  Natalia Zvereva (Első kör)
  Anke Huber (Negyedik kör)
  Iva Majoli (Negyeddöntős)
  Mary Joe Fernández (Első kör)
  Amy Frazier (Harmadik kör)
  Helena Suková (Első kör)
  Naoko Sawamatsu (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1